Dee kan syfta på:

Dee – ett smeknamn på dansaren Dilnarin Demirbag
Dee (ort), Tasmanien, Australien

Se även 
 River Dee – flera